Károlyi Lajos
 Károlyi Lajos (1799–1863) valóságos belső titkos tanácsos, Abaúj és Nyitra vármegye főispánja
 Károlyi Lajos (1819–1891) színész, színigazgató
 Károlyi Lajos (1849–1926) színész, színigazgató
 Károlyi Lajos (1877–1927) festő
 Károlyi Lajos (1924) vadász, író, mezőgazdasági mérnök, vadászati szakíró, kereskedő, máltai lovag

Hasonló nevűek
 Károlyi Lajos Lőrinc (1872–1965) földbirtokos, vadgazda, császári és királyi titkos tanácsos, táborszernagy főrendiházi tag